Anselm pode ser:

Anselm Feuerbach
Anselm Jappe
Anselm Kiefer
Anselm Feuerbach (desambiguação)
Carl Alexander Anselm von Hügel

Desambiguação